

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Gołkowo – przysiółek wsi Latkowa w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Gołkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Górzno 
 Gołkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Rymań

Inne 
 Gołkowo – była osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Kołbaskowo